De Bohaiornithidae zijn een groep vogels, behorend tot de Enantiornithes, die tijdens het vroege Krijt leefde in het gebied van het huidige China.

In 2014 benoemden Wang Min, Zhou Zhonghe, Jingmai Kathleen O'Connor en Nikita V. Zelenkov de klade Bohaiornithidae bij de gelegenheid van de benoeming van Longusunguis en Parabohaiornis. Het typegenus van de "familie" is Bohaiornis. 

De klade werd gedefinieerd als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Shenqiornis mengi en Bohaiornis guoi; en al zijn afstammelingen.

De Bohaiornithidae bestaan uit middelgrote Enantiornithes uit het Onder-Krijt, Aptien-Albien, van Liaoning. Ze hebben een robuuste snuit. Hun tanden zijn groot en robuust, kegelvormig met een scherpe taps toelopende naar achteren gebogen punt. Het borstbeen heeft achterste zijuitsteeksels die sterk schuin naar achteren en zijwaarts uitsteken. De takken van het vorkbeen eindigen, schuin van onderen en buiten bezien, in stompe verbredingen. Bij het schouderblad is de voorrand bol en de achterrand recht of licht hol. Het vergroeide staartuiteinde, de pygostyle, loopt taps toe zonder abrupte versmalling achteraan. De tweede teen is robuuster dan de andere tenen. De voetklauwen zijn extreem verlengd waarbij de derde klauw meer dan veertig procent van de lengte heeft van de middenvoet.

De kenmerken zijn wel gezien als aanpassingen aan een levenswijze als roofvogel.

De Bohaiornithidae zijn deel van de Eoenantiornithiformes.

Het volgende kladogram toont de positie van de Bohaiornithidae in de evolutionaire stamboom volgens de kladistische analyse uit het beschrijvende artikel:

Literatuur
Min Wang; Zhong-He Zhou; Jingmai K. O'Connor; Nikita V. Zelenkov, 2014, "A new diverse enantiornithine family (Bohaiornithidae fam. nov.) from the Lower Cretaceous of China with information from two new species", Vertebrata PalAsiatica 52(1): 31–76

Uitgestorven vogels